Gromada Kraśniczyn (I) (1954-59) z siedzibą w Kraśniczynie (I) (obecna nazwa: Czajki)
 zniesiona 1 I 1960 >> patrz gromada Brzeziny
 Gromada Kraśniczyn I (1960-62) z siedzibą w Kraśniczynie (I) (obecna nazwa: Czajki)
 utworzona 29 III 1960 z gromady Brzeziny
 przemianowana 20 II 1962 na gromada Czajki

Uwaga: Nie mylić gromadą Kraśniczyn-Osada (1954-1972) z siedzibą w Kraśniczynie (Osadzie)